CJA steht als Abkürzung für: 

 die Fluggesellschaft CanJet Airlines nach dem ICAO-Code
 Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft, insbesondere die Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz
 Christlicher Jugendhof Ammerland
 den Flughafen Cajamarca in Peru nach dem IATA-Flughafencode

CJA